Villa Manin – villa di Passariano di Codroipo
 Villa Manin-Kechler – villa di San Martino a Codroipo
 Villa Manin Cantarella – villa di Noventa Vicentina

Pagine correlate

 Manin
 Palazzo Manin